Voici la liste des planètes mineures numérotées de 219001 à 220000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 219001 à 220000

219001-219100

219101-219200

219201-219300

219301-219400

219401-219500

219501-219600

219601-219700

219701-219800

219801-219900

219901-220000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000